Tighten Up – album di Archie Bell & the Drells del 1968
 Tighten Up – singolo di Archie Bell & the Drells del 1968, dall'album omonimo
 Tighten Up – singolo degli Electronic del 1991, dall'album Electronic
 Tighten Up – singolo dei The Black Keys del 2010, dall'album Brothers